Osoby o nazwisku Janaszek:
 Piotr Janaszek (1947–1998) – polski lekarz i społecznik.
 Wacław Janaszek (1903–1944) – polski inżynier.
 Zbigniew Janaszek (1913–1983) – oficer Wojska Polskiego.